Kamil Majchrzak era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Federico Coria ha sconfitto Alex Molčan con il punteggio di 7-6(1), 6-3

Teste di serie 

  Pablo Andújar (primo turno)
  Jiří Veselý (secondo turno)
  Gianluca Mager (semifinale)
  Federico Coria (campione)

  Hugo Dellien (quarti di finale)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno)
  Blaž Rola (quarti di finale)

Wildcard 

  Andrew Paulson (primo turno)
  Daniel Siniakov (primo turno)

  Dalibor Svrčina (quarti di finale)

Qualificati 

  Alexander Erler (secondo turno)
  Skander Mansouri (primo turno)

  David Poljak (primo turno)
  Alex Rybakov (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moneta Czech Open 2021